Weiherbächle heißen die folgenden Gewässer:

 Weiherbächle (Bühlbach), rechter Zufluss des Bühlbachs (zum Andelsbach, zum Hochrhein) bei Hänner, Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Weiherbächle (Bühlmattbach), linker Zufluss des Bühlmattbachs (zur Wiese) bei Hüsingen, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Weiherbächle (Mindersdorfer Aach), rechter Zufluss des rechten Quellasts Lindenbach der Mindersdorfer Aach nahe den Weihershöfen von Hohenfels, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Weiherbächle (Mühlbach), rechter Teilungslauf des Mühlbachs (zum Stockerwasser, zum Lech) bei Oberndorf am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Weiherbächle (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zum Neckar gegenüber Pliezhausen) bei Reicheneck, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Weiherbächle (Zizenhauser Aach), linker Zufluss der Zizenhauser Aach bei Hoppetenzell, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weihergraben